Soanierana (Taolanaro) est une commune urbaine de la province de Tuléar
 Soanierana (Tsiroanomandidy) est une commune urbaine de la province d'Antananarivo